

События 

 Май — Мамлюкский султан Байбарс и Иерусалимское королевство заключают десятилетнее перемирие в Кесарии.
 Байбарс вторгается в нубийское королевство Мукурра, к югу от Египта.
 Эдуард I Длинноногий стал королём Англии.
 Королём Венгрии стал десятилетний Ласло IV Кун (до 1290). Следствием слабой власти стали войны между магнатами.
 Василий Ярославич стал великим князем владимирским — главой всех удельных княжеств Северо-Восточной Руси.
 Король Сицилии Карл Анжуйский занял город Дуррес в Албании и установил своё королевство.
 Лев Даниилович перенёс столицу Галицко-Волынского княжества из Холма во Львов.
 Великий магистр Ливонского ордена Вальтер фон Нордек совершил поход на Псков.
 Король Польши Болеслав V Стыдливый пожаловал городку Скарешову исключительное право быть складочным местом для беличьих и других шкурок с тем, чтобы никто кроме тамошних жителей не закупал сего товара.
 Пржемысл Отакар II был назначен генерал-капитаном Фриули, что сделало его фактическим правителем Аквилейского патриархата и Истрии.
 Неудачный поход графа Голландии Флориса V на западных фризов.

Правители 
 Королевство Англия — Эдуард I Длинноногий (1272—1307).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1272 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1272 году
 2 апреля — Ричард Корнуолльский, король Германии (1257—1272).
 6 августа — Иштван V, король Венгрии и Хорватии (1270—1272). Его сын Ласло IV становится новым королём Венгрии.

См. также